Erwin Baum - een Duitse politicus
 Vicki Baum - een Oostenrijkse schrijfster
 Lyman Frank Baum - een Amerikaanse schrijver
 Otto Baum - een Duitse beeldhouwer
 Otto Baum - een Duitse militair
 Henk Baum - een Nederlandse voetballer
 William Wakefield Baum - een Amerikaanse geestelijke
 Kabinet-Baum - een Duits kabinet van Thüringen